Dia do Senhor pode referir-se a:

Domingo - Para os católicos e demais cristãos, ressalvados os cristãos sabatistas, que observam o sábado como dia sagrado, santificado ao Senhor Yahweh;
O Dia do Senhor: um termo escatológico, presente na Bíblia Sagrada, tanto na Bíblia hebraica (,  transliterado como Yahweh), como no Novo Testamento [], significando o Juízo Final;
Sábado ou Shabat - Para judeus ortodoxos, judeus messiânicos e alguns cristãos conservadores, inicia desde quando o sol se põe na sexta até quando se põe no sábado.
Sexta-feira - O dia Sagrado do Islamismo é a Sexta-feira, e nesse dia é obrigação dos muçulmanos realizarem pelo menos a oração do meio dia em comunidade.